Jméno a příjmení Tomáš Pospíšil má více nositelů:
 Tomáš Pospíšil (1989) (* 1989) – český fotbalista
 Tomáš Pospíšil (1991) (* 1991) – český fotbalista
 Tomáš Pospíšil (lední hokejista) (* 1987) – český lední hokejista

Související články  
 Pospíšil – příjmení